A 2010. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 18-án rendezték a whistleri Whistler Olympic Park síközpontjában.

A versenyzőket harminc másodpercenként indították, a táv hossza húsz kilométer volt, mely során négy alkalommal érintették a céllövő állásokat. Itt minden alkalommal öt célpontot kellett eltalálni. Amennyiben a versenyzőnek nem sikerült az öt célpontot eltalálni öt lövésből minden egyes rontott lövés után harminc büntető másodpercet írtak hozzá az időeredményéhez. A lövéseket fekvő, álló, fekvő majd pedig megint álló helyzetből kellett leadni.

A versenyt a norvég Emil Hegle Svendsen nyerte, a távot közel negyvennyolc és fél perc alatt teljesítette, egyetlen lövőhibával az utolsó álló helyzetben leadott sorozatban. Második helyen azonos időeredménnyel az ugyancsak norvég Ole Einar Bjørndalen, két lövőhibával, valamint a lövőhiba nélküli fehérorosz Szjarhej Novikav végzett.

Magyarországot képviselő Tagscherer Imre a 82. helyen zárt, négy lövőhibával és közel tíz perccel végzett az első helyezett mögött.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F200